Камень ()—сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хелмский повят, Люблинское воеводство. Население — 4003 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Хелм
 Гмина Дорохуск
 Гмина Леснёвице
 Гмина Жмудзь

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства